Svaneholm steht für folgende geographische Objekte in Schweden:
 Svaneholm (Borås), Ort in der Gemeinde Borås, Västra Götalands län
 Svanskog, Ort in der Gemeinde Säffle, Värmlands län (Alternativname)

 Schloss Svaneholm, Schloss in der gemeinde Skurup, Skåne län
 Burg Svaneholm (Alvesta), Burgruine in der Gemeinde Alvesta, Kronobergs län
 Burg Svaneholm (Mjölby), Burgruine in der Gemeinde Mjölby, Östergötlands län